Александр Ветмор (; 18 июня 1886 — 7 декабря 1978) — американский орнитолог и палеонтолог.

Член Национальной академии наук США (1945).

Биография 
Родился в семье сельского врача Нельсона Франклина Ветмора и Эммы Амелии (урождённая Вудворт) Ветмор. В 1912 году он получил степень бакалавра в Университете Канзаса, в 1916 году — степень магистра наук Университете Джорджа Вашингтона и, наконец, в 1920 году — докторскую степень по зоологии. В 1912 году он женился на Фей Холлоуэй. С 1905 по 1908 год он был ассистентом в Музее естественной истории Канзасского университета, а в 1909 году ассистентом в Денверском музее естественной истории. С 1910 года он работал в отделе исследовательской работы по биологии в Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов, прежде чем в 1925 году получил должность секретаря-ассистента в Смитсоновском институте. С 1945 по 1952 год он был секретарём Смитсоновского института. В 1930 году вышло в свет его фундаментальное сочинение «A Systematic Classification for the Birds of the World», в котором порядок расположения семейств птиц стал стандартом для орнитологов XX-го столетия. Переиздания появидись затем в 1951 и 1960 году. Следующими знаменательными сочинениями стали «Birds of Haiti and the Dominican Republic» (1931) и «The Birds of the Republic of Panamá» (1965).

Исследовательская работа 
Первая исследовательская поездка Ветмора привела его в 1911 году в Пуэрто-Рико, где он изучал авифауну. В 1918 году он описал остатки вымершего пастушка Дебуа (Nesotrochis debooyi), которые были открыты в 1916 году Теодором Дебуа. В 1920 году Ветмор написал свою докторскую диссертацию под названием «The Birds of Porto Rico». С 1920 по 1921 год он исследовал в Южной Америке миграции птиц между континентами.

Ветмор впервые описал более 189 таксонов птиц. Более 50 видов животных и видов растений были названы в его честь, в том числе ископаемые роды Alexornis и Presbyornis, а также венесуэльский пастушок (Rallus wetmorei), танагра Ветмора (Wetmorethraupis sterrhopteron) и масковая короткоклювая танагра (Buthraupis wetmorei).

Награды 
В 1927 году Ветмор был отмечен медалью Изидора Жоффруа Сент-Илера французского общества охраны природы, в 1931 году он получил медаль Отто Германа от французского союза орнитологов, в 1959 году — медаль Брюстера от Американского общества орнитологов, руководителем которого он был с 1926 по 1929 год. В 1972 году он получил медаль Эллиота Куэса. В 1946 году Ветмор стал почётным доктором университета Висконсина. В 1961 году он стал почётным членом .

Публикации (выборочно) 
 «The Book of Birds» (1932)
 «A check-list of the fossil birds of North America» (1940), Вашингтон
 «A Checklist of the Fossil and Prehistoric Birds of North America and the West Indies» (1940, 1956)
 «Song and Garden Birds of North America» (1964)
 «Water Prey and Game Birds of North America» (1965)
 «The Birds of Panama» 4 тома (1968)

Примечания

Литература о Ветморе 
 Bo Beolens & Michael Watkins (2003). Whose Bird ? Common Bird Names and the People They Commemorate. Yale University Press (New Haven & London).
 Allen G. Debus (dir.) (1968). World Who’s Who in Science. A Biographical Dictionary of Notable Scientists from Antiquity to the Present. Marquis-Who’s Who (Chicago)

Орнитологи США
Палеонтологи США
Члены Национальной академии наук США
Секретари Смитсоновского института